BEH est une abréviation qui peut désigner :
 bulletin épidémiologique hebdomadaire ;
 un type de contrat de partenariat public-privé ;
 boson de Brout-Englert-Higgs, plus connu sous le nom de boson de Higgs.

BEH est un code qui peut désigner :
  ;
 FR BEH, le code de désignation de la ville de Beinheim (LOCODE, établi par la Commission économique pour l'Europe).

Beh peut aussi désigner :
 la  de l'alphabet arménien, Պ, voir Peh ;
 la transcription anglophone de la  de l'alphabet arabe, ب, voir Bāʾ ;
 un type d'automotrice suisse ;
 Mark Beh, un coureur de demi-fond kényan.